A 2011–2012-es LEN-Európa-kupa (hivatalosan LEN Euro Cup) a második legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat férfi klubcsapatok számára, melyet az Európai Úszószövetség írt ki és szervez le. Az első selejtező mérkőzéseket 2011. szeptember 23-án, míg a döntő visszavágóját 2012. május 3-án játszották.

Mivel a LEN-kupa utódjaként első alkalommal rendezték meg, így a trófeának hivatalos címvédője nincs. A trófeát a 2010–2011-es LEN-kupa-győztese, az olasz Carisa Savona hódította el.

Részt vevő csapatok 
A versenyre tizenhárom ország huszonkét csapata nevezett. Azon nemzetek, amelyek két vagy három csapattal képviselték magukat a Bajnokok Ligájában, itt újabb két csapatot indíthattak (a bajnoki bronzérmestől az 5. helyezettig), de ebbe a sorozatba sorolták be a szerényebb vízilabda-képzettségű (pl. izraeli, grúz), avagy kis költségvetésű bajnokcsapatok, bajnoki ezüst- vagy bronzérmeseket is.

Az európai labdarúgókupák mintájára a Bajnokok Ligája selejtezőköreiben búcsúzó csapatai ebben a versenysorozatban folytathatták szereplésüket.

Zárójelben nemzeti bajnokságában elért helyezése olvasható.

Selejtező

1. selejtezőkör 
Az első körben tizenhárom nemzet huszonkét csapata vett részt, melyeket két hatos, és két ötcsapatos csoportba sorsolták. A csoportmérkőzéseket négy megjelölt helyszínen 2011. szeptember 22. és szeptember 25. között rendezték, és körmérkőzéses rendszerben bonyolították le. A csoportokból az első négy helyen végzett csapatok jutottak tovább.

A selejtezőkör sorsolását 2011. augusztus 8-án készítették el az olaszországi Acirealében.

A csoport 
A mérkőzéseket Tbilisziben rendezték, a csoportból a Groupama Honvéd, a horvát Medveščak Zagreb, a francia Olympic Nice, és a grúz Ligamusz Tbiliszi jutott tovább, az orosz VMF Szentpétervár és a holland De Zijl kiesett.

Megjegyzés
 A zárófordulóra a De Zijl játékosai tömegesen megbetegedtek a tornát sújtó vírusos gyomorfertőzésben, így a mérkőzést nem játszották le. A szövetség a mérkőzés 3 pontját 5–0-s gólkülönbséggel a vétlen VMF Szentpétervár csapatának adta, a holland csapattól pedig 1 pontot levont.

 Mérkőzések

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Isztambulban rendezték. A csoportból a horvát Mornar-Brodospas Split, a görög Panióniosz, a német W98/Waspo Hannover, és a török Enka jutott tovább, a román AMEFA Arad és a grúz Iveria Tbiliszi kiesett.

 Mérkőzések

C csoport 
A csoportmérkőzéseket Bogliascóban rendezték. A csoportból a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP, az olasz RN Bogliasco, a török Heybeliada, és a német Würzburg 05 jutott tovább, az izraeli Hapoel Kirjat Tivon kiesett.

 Mérkőzések

D csoport 
A csoportmérkőzéseket Aix-les-Bains-ben rendezték. A csoportból a spanyol CN Sabadell, a görög NÓ Híosz, az orosz Szintez Kazany, és a francia CN Aix-les-Bains jutott tovább, az izraeli ASA Tel-Aviv kiesett.

 Mérkőzések

2. selejtezőkör 
Az előző kör 16 továbbjutójához a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében búcsúzó nyolc csapata csatlakozott. A 24 klubot nyolc csoportba sorsolták. A csoportmérkőzéseket nyolc megjelölt helyszínen 2011. október 7. és október 9. között rendezték, és körmérkőzéses rendszerben bonyolították le. A csoportokból az első két helyen végzett csapatok jutottak tovább.

A selejtezőkör sorsolását 2011. szeptember 27-én készítették el Luxembourgban.

E csoport 
A csoportmérkőzéseket Nizzában rendezték. A csoportból a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP és Bajnokok Ligájától búcsúzó olasz Carisa Savona jutott tovább, a francia Olympic Nice kiesett.

 Mérkőzések

F csoport 
A csoportmérkőzéseket Athénban rendezték. A csoportból a görög Panióniosz és az orosz Dinamo-CSZP Moszkva jutott tovább, a török Heybeliada, és a 2009-es BL-győztes montenegrói Primorac Kotor kiesett.

 Mérkőzések

G csoport 
A csoportmérkőzéseket Isztambulban rendezték. A csoportból a horvát Medveščak Zagreb és a görög Panathinaikósz jutott tovább, a török bajnok Galatasaray és a CN Aix-les-Bains kiesett.

 Mérkőzések

H csoport 
A csoportmérkőzéseket Nijverdalban rendezték. A csoportból a horvát Mornar-Brodospas Split és hatalmas csatában a holland bajnok Schuurman BZC jutott tovább, a német ASC Duisburg és a grúz bajnok Ligamusz Tbiliszi kiesett.

 Mérkőzések

I csoport 
A csoportmérkőzéseket Híoszban rendezték. A csoportból a szerb Crvena zvezda és a rendező NÓ Híosz jutott tovább, a francia Montpellier WP és a török Enka kiesett.

 Mérkőzések

J csoport 
A csoportmérkőzéseket Nápolyban rendezték. A csoportból az egyetlen spanyol kupainduló, a CN Sabadell, valamint az olasz Posillipo jutott tovább, a német W98/Waspo Hannover kiesett.

 Mérkőzések

M csoport 
A csoportmérkőzéseket Nagyváradon rendezték. A csoportból az orosz Szintez Kazany és a rendező DiGi Oradea jutott tovább, az olasz RN Bogliasco és az ukrán bajnok BMK Harkiv búcsúzott.

 Mérkőzések

N csoport 
A csoportmérkőzéseket Budapesten rendezték. A csoportból a rendező Groupama Honvéd az orosz Sturm-2002 jutott tovább, a német Würzburg 05 kiesett.

 Mérkőzések

Egyenes kieséses szakasz 
Az egyenes kieséses szakaszba 16, köztük három orosz és görög, két-két olasz, horvát és magyar, valamint egy szerb, egy spanyol, egy román és egy holland csapat jutott. Az egyenes kieséses szakaszban minden párosítás oda-visszavágós, a továbbjutásról a két mérkőzés összesített eredménye dönt. Amennyiben az összesített eredmény, azaz a két mérkőzésen dobott gólok száma egyenlő, úgy 2×3 perces hosszabbítást rendeznek. Ha az eredmény a rájátszást követően is egyenlő, a továbbjutásról ötéteresek döntenek.

Nyolcaddöntők 
A selejtezőcsoportok első helyezettjeit kiemelték, majd minden kiemelthez egy csoportmásodikat párosítottak úgy, hogy azonos csoportból érkezők nem találkozhattak egymással.

A sorsolást 2011. október 16-án tartották Zágrábban.

Mérkőzések

Továbbjutott a Medveščak Zagreb 24–21-es összesítéssel.

Továbbjutott a CN Sabadell 28–16-os összesítéssel.

Továbbjutott a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP 20–18-as összesítéssel.

Továbbjutott a Szintez Kazany hosszabbítás után 19–18-as összesítéssel.

Továbbjutott a Paníóniosz hosszabbítás után 21–20-as összesítéssel.

Továbbjutott a Carisa Savona hosszabbítás után 24–22-es összesítéssel.

Továbbjutott a Crvena zvezda 17–15-ös összesítéssel.

Továbbjutott a Posillipo 17–12-es összesítéssel.

Negyeddöntők 

Továbbjutott a CN Sabadell 25–22-es összesítéssel.

Továbbjutott a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP 16–13-as összesítéssel.

Továbbjutott a Carisa Savona 17–16-os összesítéssel.

Továbbjutott a Posillipo 15–12-es összesítéssel.

Elődöntők 

A CN Sabadell 19–18-as összesítéssel jutott a döntőbe.

A Carisa Savona 16–15-ös összesítéssel jutott a döntőbe.

Döntő 

A párharcot 20–17-es összesítéssel a Carisa Savona nyerte.

A kupagyőztes Carisa Savona játékosai: Goran Volarević, Nicolò Zenilli (kapusok), Matteo Aicardi, Alberto Angelini, Jacopo Alesiani, Giovani Bianco, Lorenzo Bianco, Luca Damonte, Goran Fiorentini, Mlađan Janović, Federico Mistrangelo, Antonio Petrović, Valerio Rizzo. Vezetőedző: Andrea Pisano.

Lásd még 
 2011–2012-es férfi vízilabda-Bajnokok Ligája

Jegyzetek

Források 
 Eredmények az Európai Úszószövetség (LEN) oldalán 
 Results EC Qualification Round II 

Leneuropakupa
Nemzetközi vízilabdakupák
Leneuropakupa